BSR – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto internazionale di Bàssora, Iraq
 BSR – Berliner Stadtreinigung, società di gestione dei rifiuti della città di Berlino
 BSR – Business Systems Readiness. Il servizio di si applica a sistemi informatici; con l'obiettivo della continuità e delle performance di sistemi. Ad esempio nell'outsourcing di servizi ad es.: Data Center, Network, licenze Software